S — letra do alfabeto latino
 Ş — letra (S latino, adicionado de cedilha) dos idiomas turco e azeri que equivale ao dígrafo |ch| do português
 Ś — letra (S latino, adicionado de acento agudo) dos alfabetos polaco e bielorrusso latino
 S — símbolo do ponto cardeal Sul
 S — símbolo do elemento químico enxofre (sulfur)

Desambiguações de letras